Безстрашний — той, хто не має страху

 Жан Безстрашний (1371–1419) — герцог Бургундії
 Безстрашний (2006) — драма режисера Ронні Ю